PDCD1LG2 (; CD273) — мембранный белок суперсемейства иммуноглобулинов, продукт гена PDCD1LG2. Лиганд рецептора PDCD1. Играет роль в ко-стимулирующем сигнале, критическим для пролиферации T-лимфоцитов и для продукции ими PDCD1-зависимого интерферона-гамма. Взаимодействие белка с PDCD1 ингибирует пролиферацию T-лимфоцитов и синтез цитокинов.

Структура 
PDCD1LG2 состоит из 273 аминокислот, молекулярная масса 31 кДа. Белок имеет 5 участков гликозилирования и две дисульфидные связи. Внеклеточный фрагмент содержит два иммуноглобулино-подобных домена: V- и C2-типов. В результате альтернативного сплайсинга образуются 3 изоформы.

Тканевая локализация 
Высокий уровень экспрессии белка обнаружен в сердце, плаценте, лёгких и печени, низкий уровень экспрессии представлен также в селезёнке, лимфатических узлах и вилочковой железе.

Примечания

Литература 

Мембранные белки
Кластеры дифференцировки